АО «ЦНИИточмаш» — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находится в городе Подольск (микрорайон Климовск) Московской области. Входит в состав госкорпорации «Ростех».

История 
Постановление Совета народных комиссаров СССР о создании в промышленном вооружении научно-исследовательского института, отвечающего за решение вопросов совершенствования и развития стрелково-пушечного вооружения, было принято 19 июня 1941 года. Однако Великая Отечественная война отодвинула выполнение этого решения на три года. Приказ о создании НИИ стрелково-пушечного вооружения авиации (НИИСПВА) был подписан наркомом вооружения СССР 17 мая 1944 года. Институт образован на территории завода № 304 в подмосковном Кунцеве.

В 1946 году НИИСПВА вместе с ещё несколькими конструкторскими организациями Минвооружения было привлечено к изучению зарубежного опыта конструирования и производства реактивных снарядов и пусковых установок (в том числе немецких «Фау-1» и «Фау-2»).

В 1948 г. переименован в НИИ-61, в 1949 г. в состав института вошел НИИ-44 (разработка патронов к стрелковому вооружению).

В 1950 г. НИИ-61 перебазирован в Климовск и получил служебное наименование почтовый ящик № 7 (п/я 7).

В 1951 году институтом введён в эксплуатацию термобаротир —лабораторная климатическая база, предназначенная для создания в наземных условиях искусственной высотной атмосферы (давления, температуры и влажности) и для имитации арктического режима с целью исследования и испытания авиационного вооружения и приборов.

Для промышленного и жилищного строительства в начале 50-х годов в составе НИИ было создано управление капитальным строительством.

В 1957 г. в институте образован отдел исследований и разработок стрелкового вооружения, в 1959 г. в НИИ-61 вошло ОКБ-180, занимавшееся разработкой образцов охотничьего оружия.

С 1960 года Правительством СССР на институт возложены функции контроля всего выпускаемого в стране спортивного и охотничьего оружия .

В 1961 г. институт реорганизован в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Министерства оборонной промышленности. При этом до середины 60-х годов XX столетия в ряде документов упоминается ещё одно название института — почтовый ящик № 98 (п/я 98).

В 2022 г. было объявлено о присоединении института к концерну «Калашников».

Основная деятельность 
Разработка и производство различных видов стрелкового оружия и боеприпасов к нему, экипировки военнослужащих, минометных и артиллерийских систем, оптико-электронных приборов, спортивных и охотничьих боеприпасов, герметичной тары для транспортировки и хранения, тренажеров-имитаторов стрелкового оружия. Различные испытания стрелкового и пушечного вооружения.

Важной областью деятельности является разработка аппаратуры наведения высокоточного оружия (ВТО). Институт разработал аппаратуру управления первых отечественных переносных и переносно-возимых противотанковых комплексов  «Фагот», «Конкурс». Технические решения, найденные Институтом, положены в основу аппаратуры управления противотанковых комплексов «Метис» и др. Институт является разработчиком, изготовителем и обладателем патентов на наземную аппаратуру управления эффективного современного противотанкового комплекса «Корнет».

Разработанная военная продукция

Специальное стрелковое оружие ближнего боя 
 9-мм самозарядный пистолет СР1МП (в ранних модификациях — СР1 «Гюрза», 6П53 СПС, СР1М) под патроны 9х21 СП10 - бронебойные, СП11 - с обыкновенной пулей, 7БТ3 - с бронебойно-трассирующей пулей, СП12 - с экспансивной пулей.
 9-мм пистолет-пулемет СР2МП (в ранней модификации — СР2 «Вереск», СР2М) под патроны 9х21 СП10 - бронебойные, СП11 - с обыкновенной пулей, 7БТ3 - с бронебойно-трассирующей пулей, СП12 - с экспансивной пулей.
9-мм малогабаритный автомат СР3МП (в ранней модификации — СР3 «Вихрь», СР1М) под патроны 9х39 СП5 — бронебойный с дозвуковой скоростью, СП6
9-мм самозарядный пистолет «Удав» под патроны 9х21 семейства СП10/11, включая бронебойные, экспансивные, бронебойно-трассирующие пули, а так же пули с уменьшенной скоростью и повышенной пробиваемости.

Бесшумное оружие 
 9-мм автомат АС «Вал» под патроны СП5, СП6
 9-мм снайперская винтовка ВСС «Винторез» под патроны СП5, СП6
 7,62-мм пистолет ПСС «Вул» под патрон СП4
 стрелково–гранатомётный комплекс 6С1 «Канарейка»
 малогабаритный пистолет МСП «Гроза» под патрон СП-3

Подводное стрелковое оружие 
 5,66-мм автомат АПС под патрон МПС
 4,5-мм пистолет СПП-1М под патрон СПС

Автоматическое оружие 
 5,45-мм автомат АО-63
 5,45-мм автомат АЛ-7
 7,62-мм пулемет «Печенег»

Снайперские винтовки 
 Дальнобойная снайперская винтовка «Уголёк»

Артиллерия 
 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 «НОНА-C»

Аппаратура управления высокоточным оружием 
Наземная аппаратура управления ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Корнет».

Средства индивидуальной защиты 
 Защитный комплект 6Б15 «Ковбой» для экипажей бронемашин
 Комплект боевой экипировки «Бармица»
 Комплект боевой экипировки «Ратник»

Лазерный офтальмологический стимулятор «Сокол» (разработан совместно с ООО «ОЛИС» (С-Пб)

Продукция гражданского назначения 
 Аэрозольный комплекс «Жасмин» для временной нейтрализации биологических объектов. Он состоит из устройства «Удар М» в комплекте с пиромеханическими баллончиками «БАМП-5(ОС)»

Награды 
  Орден Октябрьской Революции

Руководство 
 Майн, Павел Иванович (1944—1946)
 Руднев, Константин Николаевич (1946—1948)
 Новиков, Владимир Николаевич (1948—1953)
 Медведев, Сергей Кириллович (1953—1954)
 Розанов, Сергей Сергеевич (1954—1963)
 Сабельников, Виктор Максимович (1963—1992)
 Хиникадзе, Александр Валерьянович (1992—2000)
 Иванов, Владимир Николаевич (2000—2012)
 Семизоров, Дмитрий Юрьевич (2012—2018)
 Баков, Альберт Владимирович  (июль 2018 — март 2021)
 Морозов Олег Степанович (с апреля 2021)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ЦНИИТОЧМАШ
 «Стрелковое оружие XXI века». Телесюжет
  Новая экипировка «Ратник». РОССИЯ 2 «полигон»
  Экипировка «Ратник»
  Испытания стрелкового оружия в «ЦНИИТОЧМАШ»
  Выставка оружия и стрельбы на полигоне ЦНИИТОЧМАШ
  Полигон. Оружие снайпера
  Интервью c генеральным директором ЦНИИТОЧМАШ Дмитрием Семизоровым
  День народного единства-2012 в ЦНИИТОЧМАШ

Производители вооружений России
Предприятия Климовска
Ростех